Колонија лос Ремедиос има више значења:

 Колонија лос Ремедиос (Аксапуско), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Колонија лос Ремедиос (Отумба), насеље у савезној држави Мексико у Мексику